Die Barcelona Open Banc Sabadell 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. April 2019 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Budapest die Hungarian Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, im Doppel gewannen Feliciano López und Marc López den Titel im letzten Jahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.609.135 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.746.455 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. April 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Barcelona